Полузорье ():

 Полузорье — село в Новосанжарском районе Полтавской области (Украина)
 Полузерье — река в Полтавской области (Украина)